nabój – w terminologii wojskowej jednostka amunicji broni palnej lub jednostka ładunku miotającego
 nabój elektryczny – inaczej „ładunek elektryczny”
 nabój hutniczy – porcja materiałów wsadowych ładowana jednorazowo do danego pieca